Chiesa di San Basilio Magno a Ferrara
 Chiesa di San Basilio Magno a Placanica
 Chiesa di San Basilio Magno a Sennori
 Chiesa di San Basilio Magno a Serri